Gminy w USA:
 High Prairie (ang. High Prairie Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Leavenworth
 High Prairie (ang. High Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Webster